Айрат Каримов:
 Каримов, Айрат Назирович (1971—2020) — советский и российский футболист, вратарь.
 Каримов, Айрат Тагирович (1941—2016) — советский и российский композитор, пианист.